Газотранспортная система России — газотранспортная система, это система расположенных на территории России газопроводов и связанных с ними сооружений, обеспечивающая транспортировку природного газа от мест его добычи до потребителя, включая экспортные поставки. В состав газотранспортной системы России входят магистральные газопроводы и распределительные газопроводы. Функционирование газопроводов обеспечивают газоперекачивающие компрессорные станции и газораспределительные станции. 

Общая протяжённость газопроводов на территории России составляет 172,6 тыс. км, перекачку газа обеспечивают 254 компрессорные станции общей мощностью 47,1 тыс. МВт (в части объектов, принадлежащих ПАО «Газпром»). 
В 2018 году в газотранспортную систему «Газпрома» на территории России поступило 693,1 млрд м³ газа. 

Почти все объекты газотранспортной системы России принадлежат ПАО «Газпром». Существует также ряд газопроводов, не связанных с единой газотранспортной системой и принадлежащих иным собственникам. В частности, АО «Сахатранснефтегаз» эксплуатирует магистральные и распределительные газопроводы в Якутии общей протяжённостью 7041 км, ПАО «Роснефть» принадлежит газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре, ООО «Сибнефть-Чукотка» — газопровод в Чукотском АО, АО «Норильскгазпром» — газопроводы в районе Норильска.

Крупнейшие магистральные газопроводы России 
 Ямал — Европа
 Обеспечивает экспортные поставки газа с месторождений Западной Сибири в страны Восточной и Западной Европы через Белоруссию. Российская часть газопровода начинается в Торжке, имеет длину 402 км. Диаметр труб — 1420 мм. Проектная мощность — 32,9 млрд м³ в год. Введён в эксплуатацию в 1999—2006 годах.
 Уренгой — Помары — Ужгород
 Обеспечивает экспортные поставки газа с месторождений Западной Сибири в страны Восточной и Западной Европы через Украину. Длина российского участка — 3291 км. Диаметр труб — 1420 мм. Проектная мощность — 32 млрд м³ в год. Введён в эксплуатацию в 1983 году.
 Бованенково — Ухта (две нитки)
 Обеспечивает транспортировку газа с месторождений Ямала. Состоит из двух ниток (очередей) длиной около 1200 км каждая. Диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 120 атм. Проектная мощность — 197,5 млрд м³ в год. Введён в эксплуатацию в 2012 году (первая очередь) и в 2017 году (вторая очередь).
 Сахалин — Хабаровск — Владивосток
 Обеспечивает транспортировку газа с месторождений Сахалина в Хабаровский и Приморский края. Длина газопровода — более 1800 км, давление — 100 атм. Диаметр труб — 1220 мм и 700 мм. Проектная мощность первой очереди — 5,5 млрд м³ в год. Введён в эксплуатацию в 2011 году. 
 Северные районы Тюменской области — Торжок
 Обеспечивает транспортировку газа с месторождений Тюменской области в центр Европейской части России и далее потребителям Северо-Западного региона, а также для заполнения экспортного газопровода «Ямал-Европа». Длина газопровода — 2200 км. Проектная мощность на разных участках — 20,5-28,5 млрд м³ в год. Введён в эксплуатацию в 2006—2012 годах.
 Ухта-Грязовец (2 нитки)
 Обеспечивает транспортировку газа с месторождений Ямала и Западной Сибири в центр Европейской части России и далее потребителям Центра и Северо-Западного региона, а также на экспорт. Состоит из двух ниток длиной 970 км каждая. Диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 100 атм. Проектная мощность — 90 млрд м³ в год. Введён в эксплуатацию в 2012 году (первая очередь) и в 2018 году (вторая очередь).
 Грязовец — Выборг
 Является сухопутной частью газопровода «Северный поток». Длина — 900 км, диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 100 атм. Проектная мощность — 55 млрд м³ в год. Введён в эксплуатацию в 2011—2013 годах.
 Уренгой — Центр (2 нитки)
 Две нитки длиной 3211 и 3035 км соответственно. Диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 75 атм. Введён в эксплуатацию в 1983-1984 годах.   
 Ямбург — Елец (2 нитки)
 Две нитки длиной по 3146 км. Диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 75 атм. Введён в эксплуатацию в 1986-1987 годах.
 Ямбург — Западная граница («Прогресс»)
 Обеспечивает экспортные поставки в Европу через Украину. Длина 4366 км (включая участок на территории Украины). Диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 75 атм. Проектная мощность — 26 млрд м³ в год. Введён в эксплуатацию в 1987 году.
 Оренбург — Западная граница («Союз»)
 Обеспечивает экспортные поставки в Европу через Украину. Длина 2677 км (включая участки на территории Казахстана и Украины). Диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 75 атм. Проектная мощность — 26 млрд м³ в год. Введён в эксплуатацию в 1980 году.
 Ямбург — Тула (2 нитки)
 Две нитки длиной 2946 и 2146 км. Диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 75 атм. Введён в эксплуатацию в 1988-89 годах.
 Ямбург — Поволжье
 Длина 2730 км. Диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 75 атм. Введён в эксплуатацию в 1990 году.
 Уренгой — Петровск
 Длина 3000 км. Диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 75 атм. Введён в эксплуатацию в 1983 году.
 Уренгой — Новопсков
 Длина 3609 км. Диаметр труб – 1420 мм, давление газа – 75 атм. Введён в эксплуатацию в 1983 году.
 Сила Сибири 
 Должен обеспечивать поставку газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений потребителям Дальнего Востока России, а также на экспорт в Китай. Длина около 3000 км. Диаметр труб — 1420 мм, давление газа — 100 атм. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года

Ссылки 
 
 
 "Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину // РИА Новости, 31.10.2019
 Россия создает новую инфраструктуру газовых поставок в Европу // Газета.ru, 11.10.2021
 Российским трубопроводам в Азии предстоит преодолеть ряд препятствий // Взгляд, 20 сентября 2022

Примечания 

Трубопроводный транспорт России
Транспортировка газа
Газпром